ФК Ибар се може односити на:
 ФК Ибар Рожаје
 ФК Ибар Матарушка Бања
 ФК Ибар Лепосавић